Partido Revolucionário Institucional — partido político do México
 Partido Republicano Italiano — partido político da Itália
 Royal Irish Constabulary, ou Polícia Real Irlandesa — principal força policial irlandesa dos séculos XIX e XX
 Irmandade Fusquenlla — irmandade formada em 1431 que promoveu a Primeira Revolta Irmandinha na Galiza
 Primeira Revolução Industrial — transição para novos processos de manufatura iniciada na Inglaterra
 Guerra civil inglesa, ou Primeira Revolução Inglesa — guerra civil entre os partidários do rei Carlos I da Inglaterra e do Parlamento, liderado por Oliver Cromwell
 Prêmio Ramanujan ICTP — prêmio de matemática
 Puerto Rico Islanders Football Club — extinto clube de futebol profissional de Porto Rico
 Países recentemente industrializados — classificação socioeconômica aplicada a países

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas